Grignols kan syfta på:
 Grignols, Dordogne
 Grignols, Gironde